Ezequiel Fascioli Sosa (Montevideo, 2 de junio de 1977) es un músico uruguayo. Su obra como autor, intérprete y compositor es de género folklórico.

Biografía 
Dentro de sus influencias artísticas se encuentran Serafín J. García, Osiris Rodríguez Castillos, Eustaquio Sosa, José Larralde, Aníbal Sampayo, Tabaré Etcheverry, entre otros.

Reconocimientos 
Acompañado por su guitarra, ha recibido diferentes distinciones:
2004 Premio Guitarra Negra en Rural del Prado de Montevideo.
2005. Reconocido por vocación y calidad artística por Fundación Chamangá.
2006. Como Joven Creador por la Intendencia de Montevideo.

Participación 
Participó en el festival "Montevideo Canta" en el Estadio Centenario de Montevideo, y ha sido considerado como invitado de diversas presentaciones compartiendo escenario con artistas reconocidos tales como Eustaquio Sosa, Larbanois - Carrero, Viglietti, Pepe Guerra y Carlos Benavides. 

Grabó un disco en concierto en vivo en la Sala Zitarrosa, en el año 2007.

Algunos de los temas que integran su repertorio:

Soy todo canto.
Más allá del sur.
De las taperas.
Reencuentro.
Sin vueltas.
Canción para un hombre de mi tierra.

Referencias

Enlaces externos 
«Ezequiel Fascioli Sosa»

Cantautores de Uruguay
Folcloristas de Uruguay
Cantantes masculinos de Uruguay
Compositores de Uruguay
Guitarristas de Uruguay
Nacidos en Montevideo